Го́слинг () — английская фамилия.

 Гослинг, Джейк (род. 1993) — гибралтарский футболист.
 Гослинг, Джеймс (род. 1955) — создатель языка программирования Java.
 Гослинг, Дэн (род. 1990) — английский футболист.
 Гослинг, Райан (род. 1980) — канадский киноактёр.
 Гослинг, Уильям (1869—1952) — английский футболист.